Itzel ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Itzel (* 1974), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Julius Itzel (1905–1974), deutscher Großindustrieller, Namensgeber des Itzel-Preises
 Ralf Itzel (* 1969), deutscher Fußballkommentator und Sportjournalist

Siehe auch:
 Itzel-Preis